Шушия — название населённых пунктов в России:

 Шушия — село в Лакском районе Дагестана, упразднено в 1947 г.
 Шушия — село в Новолакском районе Дагестана.
 Шушия — с 1944 по 2002 год название села Ямансу в Новолакском районе Дагестана.